Het judotoernooi in de klasse tot 90 kilogram voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2012 vond plaats op woensdag 1 augustus 2012. Regerend olympisch kampioen was Irakli Tsirekidze uit Georgië, die zijn titel niet verdedigde in Londen. In totaal kwamen 30 judoka's uit 30 landen uit in de middengewichtklasse.

Programma 
Alle tijden zijn  (UTC+1)

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Eindrangschikking

Mannen 090